

Geografia

Austria 
 Mühlen – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Murau

Niemcy 
 Mühlen Eichsen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg

Osoby 
 Alexander Mühlen – niemiecki dyplomata
 Ernest Mühlen – luksemburski polityk

Zobacz też 
 Mühle
 Müllen
 Zur Mühlen